Europamästerskapet i futsal 2004 spelades i Vitryssland 24–28 november 2004, och var den 6:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2004
Futsalåret 2004
2004 i Vitryssland
Futsal i Belarus
Sportevenemang i Belarus